Operacja Most (Wildhorn) – kryptonim operacji SOE i AK (pol. Most, bryt. Wildhorn) w 1944 lotów z lądowaniem w okupowanej Polsce.
 Most I – akcja przeprowadzona nocą 15 kwietnia 1944,
 Most II – akcja przeprowadzona nocą 29 maja 1944,
 Most III – akcja przeprowadzona nocą 25 lipca 1944, w powrotnej drodze zabrano części pocisku rakietowego V2.
 Most IV – akcja przerwana z powodu złej pogody, nie pozwalającej na lot
 Most V – akcja jedynie planowana 
 Operacja Most – kryptonim operacji przerzutu Żydów z ZSRR i Rosji do Izraela w latach 1990–1992